Волковысский: 

Волковысский, также Волковыский — фамилия. Известные носители:
 Волковыский, Лев Израилевич (1913—1992) — советский учёный.
 Волковысский, Николай Моисеевич (1881—после 1940) — советский журналист.

Волковысский — название административных единиц, связанных с городом Волковыском:
 Волковысский район
 Волковысский сельсовет
 Волковысский уезд